Ruhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ruhmann (1832–1920), österreichischer Industrieller
 Alfred Ruhmann (1895–1945), österreichischer Papierfabrikant, Amateur-Entomologe und -Fotograf
 Franz Ruhmann (1890–1946), österreichischer Sammler und Fabrikant
 Karl Ruhmann (1897–1972), österreichischer Zinnsammler

Siehe auch:
 Zinnsammlung Dr. Karl Ruhmann
 Rumann